Bei den World Games 2022 in Birmingham, Alabama, fand vom 13. bis 17. Juli ein Turnier der Frauen im Korfball statt. Austragungsort war der Birmingham-Jefferson Convention Complex.

Vorrunde

Gruppe A

Gruppe B

Finalrunde

Endplatzierung

Weblinks 
 Ergebnisse der Wettkämpfe (englisch)

Korfball
2022